Ochman ist der Künstlername von:

 Ochman (* 1999), amerikanisch-polnischer Sänger, siehe Krystian Ochman

Ochman ist der Familienname von:

 Wiesław Ochman (* 1937), polnischer Opernsänger (Tenor)